Slalom gigant kobiet – czwarta z kolei konkurencja rozgrywana w ramach narciarstwa alpejskiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Zawodniczki rywalizowały 18 lutego na trasie Olympic GS Ladies w ośrodku narciarskim Roza Chutor, umiejscowionym w Krasnej Polanie.

Terminarz

Tło

Wyniki

Przypisy 

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014